Anchophthalmus — род жуков из семейства чернотелок. Около 30 видов.

Распространение 
Встречаются в Африке: Ботсвана, Бурунди, Зимбабве, Кения, Конго-Заир, Мозамбик, Руанда, Сомали, Танзания и ЮАР.

Описание 
Жуки коричневого и чёрного цвета, длина тела 9 — 20 мм. 7 — 11-й членики усиков поперечные, расширенные. Ментум с вытянутым основанием. Последний членик максиллярных щупиков раздвоен. Скутеллюм широкий. Надкрылья с 9 рядами бороздок. Крылья редуцированы. В составе рода около 30 видов, часть из которых ранее рассматривались в составе родов Oncotiphallops, Oxythorax и Selinus. Род включают в состав трибы Platynotini (или в подтрибе Platynotina в трибе Pedinini) из подсемейства Blaptinae (ранее их рассматривали в составе подсемейства Tenebrioninae) и он близок к родам Selinus и Kochogaster.

 Anchophthalmus algoensis Péringuey, 1904
 Anchophthalmus altioricola Koch, 1956
 Anchophthalmus backlundi Ferrer, 1983
 Anchophthalmus barbosai (Koch, 1956)
 Anchophthalmus basilewskyi Koch, 1956
 Anchophthalmus bredoi Koch, 1956
 Anchophthalmus brevis Koch, 1956
 Anchophthalmus cariniceps Koch, 1956
 Anchophthalmus clathratus (Fahraeus, 1870)
 Anchophthalmus curvipes Koch, 1956
 Anchophthalmus densaticollis Fairmaire, 1887
 Anchophthalmus dentipes Gerstaecker, 1854
 Anchophthalmus eurychoroides Koch, 1956
 Anchophthalmus gerstaeckeri Iwan, 2002
 Anchophthalmus katangicus Koch, 1956
 Anchophthalmus mittoni Koch, 1956
 Anchophthalmus nyassicus Koch, 1956
 Anchophthalmus obsoletus (Ancey, 1877)
 Anchophthalmus oncotipes Koch, 1956
 Anchophthalmus pedestris Koch, 1956
 Anchophthalmus plicipennis Péringuey, 1904
 Anchophthalmus pulvereus Koch, 1956
 Anchophthalmus silphoides Gerstaecker, 1854
 Anchophthalmus simplex Koch, 1956
 Anchophthalmus soleatus Koch, 1956
 Anchophthalmus spinipes  Koch, 1956
 Anchophthalmus straeleni Koch, 1956
 Anchophthalmus striolipennis Koch, 1956
 Anchophthalmus tenuisculptus Ferrer, 1995
 Anchophthalmus variabilis Gebien, 1910

Примечания

Литература

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subfamily Blaptinae

Blaptinae
Роды жесткокрылых